

Скалак () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Скалак () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.